Dobřany (okres Plzeň-jih), een Tsjechische stad in de regio Pilsen, in het district Plzeň-jih
 Dobřany (okres Rychnov nad Kněžnou), een Tsjechische gemeente in de regio Hradec Králové in het district Rychnov nad Kněžnou